Каширино — название населённых пунктов в России:

 Каширино — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Каширино — село в Кетовском районе Курганской области.
 Каширино — село в Кунгурском районе Пермского края.
 Каширино — посёлок в Шацком районе Рязанской области.

См. также 
 Коширино